|-
| 111601 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111602 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111603 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111604 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111605 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111606 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111607 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111608 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111609 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111610 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111611 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111612 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111613 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111614 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111615 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111616 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111617 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111618 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111619 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111620 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111621 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111622 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111623 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111624 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111625 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111626 - || || 14 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111627 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111628 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111629 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111630 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111631 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111632 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111633 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111634 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111635 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111636 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111637 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111638 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111639 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111640 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111641 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111642 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111643 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111644 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111645 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111646 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111647 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111648 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111649 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111650 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111651 - || || 6 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111652 - || || 6 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111653 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111654 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111655 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111656 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111657 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111658 - || || 12 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111659 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111660 - || || 13 de gener, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 111661 Mamiegeorge || 2002 BP || 16 de gener, 2002 || Needville || Needville
|-
| 111662 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111663 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111664 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111665 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111666 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111667 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111668 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111669 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111670 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111671 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111672 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111673 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111674 - || || 21 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111675 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111676 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111677 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111678 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111679 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111680 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111681 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111682 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111683 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111684 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111685 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111686 - || || 21 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111687 - || 2002 CA || 1 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111688 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111689 - || || 4 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111690 - || || 1 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111691 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111692 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111693 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111694 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111695 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111696 Helenorman || || 8 de febrer, 2002 || Needville || Needville
|-
| 111697 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111698 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111699 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 111700 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
1